Дрен може бити:

Основно значење
 Дрен, жбунаста биљка

или

Друга значења
Србија:
 Дрен (Лазаревац), насеље у општини Лазаревац, Република Србија
 Дрен (Обреновац), насеље у општини Обреновац, Република Србија
 Дрен (Лепосавић), насеље у општини Лепосавић, Република Србија
 Дрен (Зубин Поток), насеље у општини Зубин Поток, Република Србија

Бугарска:
 Дрен (Бугарска), насеље у Перничкој области, Република Бугарска

Северна Македонија:
 Дрен (Демир Капија), насеље у општини Демир Капија, Северна Македонија
 Дрен (Прилеп), насеље у општини Прилеп, Северна Македонија

Француска:
 Дрен (Француска), насеље у Републици Француској

Словенија:
 Дрен, насељено место у општини Костел, Република Словенија 

или

 Дрен (планина), планина у Севеној Македонији

Види још 
 Дренова
 Дреновац
 Дреново
 Дреновци
 Дренак
 Дрење